Le mot Caden ou Cadden peut faire référence à :
 Caden, commune française, département du Morbihan.
 Kadaň, ville de République tchèque.
 Chris Cadden (né en 1996), footballeur écossais.
 Joan Cadden (née en 1944), historienne et historienne des sciences américaine.

Voir aussi